Markič oder Markić ist der Familienname folgender Personen:

 Gašper Markič (* 1986), slowenischer Skirennläufer
 Marjan Markić (* 1990), kroatischer Fußballspieler
 Matjaž Markič (* 1983), slowenischer Schwimmer
 Željka Markić (* 1964), kroatische Journalistin, Unternehmerin, Aktivistin, Mediziner und Übersetzerin